Choiseul puede referirse a:

Francia 
 Choiseul, comuna francesa situada en Alto Marne.

Santa Lucía 
 Choiseul, distrito de Santa Lucía.
 Choiseul, cabecera del distrito homónimo.

Islas Salomón 
 Choiseul, provincia de las Islas Salomón.
 Isla Choiseul, mayor de la provincia de Choiseul.

Véase también 
 Choiseul Sound, seno de las islas Malvinas.